Shoshone (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Shoshone (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Bosc Nacional Shoshone, àrea protegida de l'estat de Wyoming (Estats Units)